na Podolu:
 Krasnosiółka w obwodzie winnickim

na Wołyniu:
 Krasnosiółka w obwodzie żytomierskim

inne:
 Krasnosiółka w obwodzie odeskim

Linki zewnętrzne